Stati Uniti d'America
Fort Atkinson – città della Contea di Winneshiek, Iowa
Fort Atkinson – antica installazione militare, ora parco storico, in Nebraska
Fort Atkinson – città della Contea di Jefferson, Wisconsin